Лагерите е село в Северна България. То се намира в община Велико Търново, област Велико Търново.

География 
Село Лагерите се намира в планински район.

История 
Селището първоначално се нарича Първовци (Пъровци) и представлява група колиби. Преименувано е на село Лагерите с указ от 9 февруари 1960 г.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Източници 

Села в област Велико Търново
Населени места в община Велико Търново